Mount Lyell (Californië), de hoogste berg in Yosemite National Park in Californië, Verenigde Staten;
Mount Lyell (Canada), een berg op de grens van de deelstaten Alberta en British Columbia in Canada;
Mount Lyell (Tasmanië), een berg in Tasmanië;
Mount Lyell (Australië), een berg in West-Australië, Australië.